Castañer peut désigner :

Patronymes 

  (1905-1974), homme politique et poète espagnol ;
 Luis Castañer (1932-2003), footballeur espagnol ;
 , militaire argentin ;
  (1929-2011), peintre et dessinateur espagnol.

Autre 

 , entreprise espagnole de textile.

Voir aussi 

 

Patronyme hispanique